Covington Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Covington Township du comté de Washington dans l'Illinois.
  du comté de Baraga dans le Michigan.
 Covington Township du comté de Clearfield en Pennsylvanie.
  du comté de Lackawanna en Pennsylvanie.
  du comté de Tioga en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships